Those lazy-hazy-crazy days (Gilmore Girls), aflevering uit de televisieserie Gilmore Girls
 Those lazy-hazy-crazy days of summer (album), een album uit 1963 van Nat King Cole
 Those-hazy-lazy-crazy days of summer (single van Nat King Cole), gelijknamige single afkomstig van dat album